A 2014-es MotoGP világbajnokság volt a sorozat hatvanhatodik idénye. A szezon március 23-án kezdődött és november 9-én ért véget. A versenynaptár eredetileg tizenkilenc versenyt tartalmazott volna, ám a brazil nagydíj szervezői nem tudták határidőig versenyre alkalmassá tenni pályát így nem sokkal a szezonnyitó előtt törölték a futamot, az előtte levő aragóniai nagydíj időpontját pedig egy héttel eltolták. A királykategória címvédője Marc Márquez, a Repsol Honda versenyzője volt.

A szezon világbajnokai kategóriánként a következő versenyzők voltak: 
 Moto3 - Álex Márquez 
 Moto2 - Esteve Rabat 
 MotoGP - Marc Márquez

A szezon összefoglalója

MotoGP 

A királykategóriája címvédője, azaz a 2013-as világbajnok Marc Márquez volt. A Moto2 és a Moto3 akkori bajnoka, Pol Espargaró és Maverick Viñales egy kategóriával feljebb folytatták pályafutásukat, így ők nem tudták megvédeni címüket. Márquez ezzel szemben óriási erődemonstrációt tartott, ugyanis kezdésként megnyerte a szezon első tíz versenyét. Az évet rekordnak számító tizenhárom győzelemmel fejezte be, ennek köszönhetően pedig hatvanhét ponttal előzte meg a másodikként záró Valentino Rossit. Márquez tízfutamos győzelmi szériáját egyébként Dani Pedrosa szakította meg Csehországban. Valentino Rossi 2006-os teljesítményét ismételte meg második helyével, akkor az amerikai Nicky Hayden mögött zárt ebben a pozícióban. Két futamot, a San Marinó-it és az ausztrált tudta megnyerni. Rossi a két győzelemnek és a számos dobogónak köszönhetően megelőzte csapattársát, Jorge Lorenzót, aki a korábbi évekhez képest hihetetlenül gyengén indította 2014-et, ezután pedig csak a felzárkózásra futotta erejéből, a vb-cím ezúttal szóba sem jöhetett. Lorenzo végül harminckét ponttal Rossi mögött fejezte be a 2014-es szezont, és olasz csapattársához hasonlóan két futamgyőzelmet szerzett, Aragóniában és Japánban. Márquezen, Rossin és Lorenzón kívül csak a már említett Pedrosa tudott nyerni Brnóban.

Nagy sikereket értek el az Espargaró testvérek is. A Moto2-ből felkerült Pol a legjobb helyen, hatodikként végzett, a többi újoncot, Scott Reddinget, Broc Parkes-t és Mike di Megliót jócskán megelőzve. Négy kiesésétől eltekintve minden egyes célba érkezése alkalmával a legjobb tíz között zárt, így szerezte meg a hatodik pozíciót. Közvetlenül mögötte végzett testvére, Aleix, aki a legjobb open-kategóriájú motorral induló versenyzőnek mondhatta magát a szezonzáró valenciai futam után. Aleix Espargaró a holland TT-n szerzett egy pole-pozíciót, Aragóniában pedig felállhatott a dobogó második fokára.

A BMW M-díjat, amelyet a legjobb időmérős teljesítménnyel lehetett kiérdemelni, Márquez nyerte, aki tizenhárom alkalommal indulhatott az első rajtkockából.

2014-től a korábban CRT elnevezésű, vagyis valamivel gyengébb teljesítményű motorokat open-, vagyis nyílt kategóriára keresztelték át. A gyengébb teljesítményt nyújtó motorok és csapataik ennek kompenzálásaként különböző előnyöket élvezhettek a gyári csapatokkal szemben, ez a következő táblázatban látható:

A Ducati gyári csapata és a Pramac Racing eredetileg az open kategóriában indultak volna, azonban a szabályok némi átalakulása után végül gyári csapatként neveztek a szezonra.

Moto2 

Esteve Rabat a mindenkori középső géposztályban rekordnak számító 346 ponttal szerezte meg a világbajnoki címet. Csapattársa, Mika Kallio ötvenhét pontos hátrányban végzett mögötte a második helyen. Rabat nevéhez fűződik a legtöbb (11) pole-pozíció is, valamint beállította Marc Márquez 2012-es rekordját a legtöbb dobogós helyezést illetően.

A harmadik helyezett az egyben a legjobb újonc címét is elnyerő Maverick Viñales lett, azonban Kallio csak annak köszönhette második helyét, hogy a szezonzárón vele egyetemben Viñales is feladni kényszerült a futamot. Az újonc spanyol egyébként négy győzelmet is magáénak tudhatott. Mögötte a szezonzárót megnyerő Thomas Lüthi végzett. Az első négyesen kívül Dominique Aegerternek és a veterán Anthony Westnek sikerült még futamot nyernie. West az esős holland TT-n tudott diadalmaskodni, ezzel tizenegy év után végzett ismét az első helyen. Előző győzelmét ugyanitt Assenben, a 2003-as versenyen aratta, vagyis két győzelme között tizenegy év telt el.

Moto3 

A Moto3-as világbajnokság egészen az évad utolsó futamáig nyitott volt, ugyanis az első két helyezett Álex Márquez és Jack Miller végig kiélezett küzdelmet vívott egymással. Hiába nyerte meg Miller a valenciai futamot, Márquez is felállhatott a dobogóra, így az ausztrál csak kilenc pontot tudott faragni tizenegy pontos hátrányából. Azzal, hogy a királykategóriában Marc, a Moto3-ban pedig Álex Márquez szerezte meg a világbajnoki címet, a világbajnokság történetében először fordult elő, hogy egy testvérpár szerezze meg két géposztály összetett elsőségét.

A harmadik pozíció szintén ezen a futamon dőlt el Álex Rins javára, Rins végül tizenöt ponttal előzte meg a kategóriaveterán Efrén Vázquezt. Vázquez pályafutása első győzelmeit aratta ebben az évben. Az ötödik helyen az olasz Romano Fenati végzett, aki hiába tudott négy futamot is megnyerni, rendkívül hektikus eredményeket produkált, így nagy hátrányt szedett össze még Vázquezékhez képest is. A hatodik helyezett francia Alexis Masbou Vázquezhez hasonlóan első győzelmét szerezte 2014-ben. Az év újonca, többek között három dobogós helyezésének köszönhetően az olasz Enea Bastianini lett.

Versenyek 

Az előzetes, 19 futamot tartalmazó versenynaptárat 2013. október 2-án tették közzé. December 13-án, majd 2014. február 24-én frissítették, aminek eredményeképp 18 futamos lett a versenynaptár.

A világbajnokság végeredménye 

A pontozás a következőképpen alakult:

MotoGP

Moto2

Moto3

Konstruktőri világbajnokság

MotoGP

Moto2

Moto3

Versenyzők és csapatok

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Források 

2014